19e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 19e Bergkorps - Duitse legereenheid
 19e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid